

Toponyme
 Hautepierre, quartier de Strasbourg, Bas-Rhin.
 Hautepierre Maillon, une station de la ligne A du tramway de Strasbourg.
 Hautepierre, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Hautepierre-le-Châtelet.

Homonymie de toponyme